Tortuga – wyspa w Haiti
czasopismo
Wyspy Żółwie:
 Galapagos – archipelag w Ekwadorze
 Turtle Islands – archipelag w Sierra Leone